bandspiegelmot
 beukenspiegelmot
 brede haakspiegelmot
 c-spiegelmot
 doffe sparspiegelmot
 gerekte haakspiegelmot
 gewone spiegelmot
 grote sparspiegelmot
 oranje spiegelmot
 scherpe spiegelmot
 slanke haakspiegelmot
 sparspiegelmot
 v-haakspiegelmot
 wilgenspiegelmot